Воро́на — річка України, в межах Надвірнянського, Коломийського і Тисменицького районів Івано-Франківської області. Права притока Бистриці Надвірнянської (басейн Дністра).

Опис 
Довжина річки 81 км, площа басейну 699 км². Ширина долини від 40 м до 1 км. Річище звивисте. Похил річки 3,86 м/км. На річці багато перекатів і бистрин.

Русло 
Ворона бере початок на південний схід від міста Надвірна. Тече переважно на північний схід, нижче смт Отинії повертає на північ, а від міста Тисмениці тече на північний захід. Впадає до Бистриці Надвірнянської біля сіл Підлужжя та Вовчинець, при підніжжі Вовчинецького пагорба (за кілька кілометрів до з'єднання з Бистрицею Солотвинською — місця, де бере початок річка Бистриця).

Притоки 
Найбільші притоки: Полимський, Рокитна, Стримба, Студенець (ліві); Велесниця, Стебник, Отинський Потік (праві).

Мости 
У місті Тисмениця є шість мостів через річку Ворона. Три бетонні, два металеві і одна плита для переходу. Бетонні мости розміщені: міст через річку на об'їзній дорозі (біля села Пшеничники), міст у центрі міста, яким з'єднуються дві вулиці Галицька та Шевченка, міст на вулиці Вільшанецька. Металеві мости встановлені: біля Монастирської церкви, до паводку тут був підвісний міст на металевих тросах; міст для переходу до вулиці Америка.

Цікаві факти 
 Ворона відокремлює Станіславську улоговину від Покутської височини.
 Через річку Ворона в місті Тисмениця проходила колія.

Джерела 
 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 40. — (№ 527).
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 121 (Ворона № 6)

Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Надвірнянського району
Річки Коломийського району
Річки Тисменицького району
Тисмениця (місто)